Manggul (Manna), een plaats in Indonesië
Manggul (Lahat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing